Robleda steht für:
 Robleda (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Autonome Gemeinschaft Kastilien-León, Spanien
 Robleda-Cervantes, Gemeinde in der Provinz Zamora, Autonome Gemeinschaft Kastilien-León, Spanien
 Robleda (Zamora), Ort in der Gemeinde Robleda-Cervantes, Provinz Zamora, Autonome Gemeinschaft Kastilien-León, Spanien

Robleda ist der Familienname folgender Personen:
 Olís Robleda (1909–1980), katholischer Kirchenrechtler
 Gabriela Solís Robleda (* 1952), mexikanische Anthropologin